Зубревичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Зубревичи — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Зубревичи — деревня в Дзержинском районе Минской области.